Met Grondwet voor het Duitse Rijk (in het Duits: Verfassung des Deutschen Reiches) kan bedoeld zijn:
 Grondwet voor het Duitse Rijk (maart 1849)
 Grondwet voor het Duitse Rijk (mei 1849), oftewel Erfurter Unionsverfassung van de Unie van Erfurt
 Grondwet voor het Duitse Rijk (mei 1871), oftewel Bismarcksche Reichsverfassung, baserend op de grondwet van de Noord-Duitse Bond en de Verfassung des Deutschen Bundes van januari 1871
 Grondwet voor het Duitse Rijk (augustus 1919), namelijk de Grondwet van Weimar

Het Heilige Roomse Rijk (800-1806) had geen grondwet in de vorm van één document. Sommige rijkswetten werden vanwege hun inhoud en betekenis wel Grundgesetze genoemd. Über die Verfassung des Deutschen Reiches is de Duitse vertaling van een beroemd boek over dat rijk (in het Latijn: De statu imperii germanici), van Samuel von Pufendorf (1667).